Baardgrasvogel
 Chathamgrasvogel
 Dwerggrasvogel
 Gestreepte grasvogel
 Japanse grasvogel
 Kaapse grasvogel
 Madagaskargrasvogel
 Papoeagrasvogel
 Roetbruine grasvogel
 Roodstuitgrasvogel
 Rosse grasvogel
 Varengrasvogel
 Witvleugelgrasvogel